Le château de Grammont peut faire référence à :
 le château de Grammont, situé à Lourdoueix-Saint-Michel en Indre ;
 le château de Grammont, situé à Lugny-lès-Charolles en Saône-et-Loire.

Grammont